Алексе́й Коломи́ец:
 Коломиец, Алексей Маркович (род. 1938) — российский учёный, геолог, писатель.
 Коломиец, Алексей Семёнович (1911—1943) — участник Великой Отечественной войны, закрывший своим телом вражескую амбразуру.
 Коломиец, Алексей Федотович (1919—1994) — советский украинский драматург.